Кевін Елліот Поллак (;  30 жовтня 1957) — американський актор, який знявся більш ніж у 80 фільмах, найбільш відомими з яких є «Декілька хороших хлопців» (1992), «Старі та сварливі» (1993) та його продовження «Старі та сварливі розбешкетувалися» (1995), «Звичайні підозрювані» (1995), «Казино» (1995).

Акторська кар'єра 
Кевін Поллак розпочинав кар'єру з епізодичних або другорядних ролей, граючи переважно друзів та рідню  або довірених осіб головних героїв, але виступав і у ролі злочинця, ганстера, розбещеного чоловіка та інших.

2000 року зіграв головну роль президента США у політичному трилері «Стримування».

Впродовж 2000-их років зіграв ряд головних та другорядних ролей у телесеріалах.

Фільмографія

Посилання 
 

Уродженці Сан-Франциско
Американські кіноактори
Американські телеактори